А́ндерс Розенкра́нц Линдего́р (, ; родился 13 апреля 1984 года в Оденсе, Дания) — датский футболист, вратарь клуба «Хельсингборг». Выступал за сборную Дании.

Клубная карьера

«Оденсе» 
Линдегор начал свою карьеру в датской Суперлиге, выступая за команду «Оденсе». Его дебют в Суперлиге состоялся 19 ноября 2006 года, когда его клуб добился победы 3-1 над клубом «Силькеборг».

«Манчестер Юнайтед» 
В начале ноября 2010 года в прессе появились данные об интересе к Линдегору со стороны английского клуба «Манчестер Юнайтед». Бывший вратарь «Юнайтед» Петер Шмейхель заявил по этому поводу, что Линдегор ещё не готов регулярно выступать в английской Премьер-лиге.

27 ноября 2010 года Линдегор подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» сроком на 3,5 года; стоимость его трансфера не разглашалась. В декабре он тренировался с командой, а официально игроком «Юнайтед» Андерс стал после открытия зимнего трансферного окна 1 января 2011 года.

29 января 2011 года Линдегор дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого раунда Кубка Англии против «Саутгемптона». Матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 2:1. 19 февраля Линдегор сыграл свой второй матч в Кубке Англии, на этот раз против «Кроули Таун»; встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Сезон 2011/12 
Первой игрой Андерса в этом сезоне был выездной матч в Лиге чемпионов против португальской «Бенфики», игра завершилась со счетом 1:1. Далее последовали 6 сухих матчей: в Премьер-лиге против «Норвича» — 2:0, выездной матч Лиги чемпионов против румынского «Оцелула» — 2:0, игры против «Сандерленда» и «Астон Виллы» завершились победой с минимальным счётом 1:0, потом две игры с разгромным счётом — 5:0 против «Фулхэма» и «Уигана». Но затем последовало третье поражение команды в сезоне, «Ньюкасл» забил три безответных мяча. Дальше был трудный матч в Кубке Англии против соседей «Манчестер Сити», нужно было как-то поквитаться за разгром дома со счётом — 1:6, что «МЮ» удалось, пусть и с большим трудом, не без помощи Андерса, который множество раз выручал команду, «Юнайтед» победили со счётом 3:2. Домашний матч 21-го тура против «Болтона» Линдегор отстояв всухую, игра закончилась со счётом 3:0. 22 января отыграл весь матч 22 тура против «Арсенала» в Лондоне, который завершился победой «Юнайтед» — 2:1.

«Престон Норт Энд» 
В 2016 году вратарь из «Вест Бромвич Альбиона» перешёл в английский клуб «Престон Норт Энд» на правах аренды до конца сезона. 2 июля 2016 года Линдегор, став свободным агентом, заключил годичный контракт с «Престон Норт Энд».

Карьера в сборной 
Линдегор выступал за сборную Дании до 19 лет, до 20 лет и за основную команду. 13 октября 2002 года он дебютировал за юношескую сборную Дании в матче против юношеской сборной Швейцарии, который завершился победой датчан 1:0. Дебютный матч за основную сборную Дании он сыграл 7 сентября 2010 года в игре отборочного цикла к чемпионату Европы 2012 года против сборной Исландии. Дания победила со счётом 1:0.

Достижения 
 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпион Премьер-лиги: 2012/2013
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2011, 2013

Статистика выступлений 

Примечание: статистика по пропущенным мячам приведена только для «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АПЛ
 Профиль за сборную Дании

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Кольдинг»
Игроки ФК «Олесунн»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Активисты ЛГБТ-движения в Дании